

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 33
 Pod Górą – część miasta Limanowa
 Pod Górą – część kolonii Rożdżałów-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Chełm 
 Pod Górą – część wsi Pawluki w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Hanna
 Pod Górą – część wsi Józefów w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Pod Górą – część wsi Kamień w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 Pod Górą – część wsi Kryspinów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Pod Górą – część wsi Ściejowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Pod Górą – część wsi Gaj w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany
 Pod Górą – część wsi Nowa Wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skała
 Pod Górą – część wsi Krzęcin w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina
 Pod Górą – część wsi Młyńczyska w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Łukowica 
 Pod Górą – część wsi Niezdów w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Dobczyce 
 Pod Górą – część wsi Stróża w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim
 Pod Górą – część wsi Graboszyce w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Zator
 Pod Górą – część wsi Juszczyn w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Pod Górą – część wsi Śleszowice w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zembrzyce
 Pod Górą – część wsi Kossowa w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica
 Pod Górą – część wsi Barwałd Średni w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Pod Górą – część wsi Gdów w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
  Pod Górą – część wsi Zakącie w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Garwolin
 Pod Górą – część wsi Zakącie w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Garwolin
 Pod Górą – część wsi Cyganka w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dębe Wielkie
 Pod Górą – część wsi Osiek Jasielski w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Osiek Jasielski
 Pod Górą – część wsi Rozalin w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Nowa Dęba
 Pod Górą – część wsi Porąbka w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Porąbka
 Pod Górą – część wsi Rębielice Królewskie w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów
 Pod Górą – część wsi Międzybrodzie Bialskie w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Czernichów
 Pod Górą – część wsi Okrajnik w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Łękawica
 Pod Górą – część wsi Hucisko w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn
 Pod Górą – część wsi Giełzów w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Gowarczów 
 Pod Górą – część wsi Bedlno w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Pod Górą – część wsi Mościska Duże w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce
 Pod Górą – część wsi Bazów w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów

Inne 
 Pod Górą - potok, dopływ Polanki